Santa Justa è un nome portoghese che può riferirsi a:

 Santa Justa, freguesia del comune di Arraiolos, Portogallo
 Santa Justa, freguesia del comune di Lisbona, Portogallo

 Elevador de Santa Justa, ascensore monumentale sito a Lisbona, Portogallo

Altro 

 Santa Justa corrisponde all'italiano Santa Giusta